Lind kan syfta på:

 Lind – ett träd
 Lind (efternamn) – ett efternamn samt personer med namnet

Geografi

Danmark 

 Lind, Herning, stadsdel, Herning,

Tyskland 

 Lind, Altenahr – kommun i Rheinland-Pfalz 
 Lind, Mayen-Koblenz – kommun i Rheinland-Pfalz

USA 

 Lind, Washington – ort i Washington, Adams County,